Molly Hatchet — дебютный студийный альбом американской группы Molly Hatchet, исполняющей южный рок, издан 1 сентября 1978 года на лейбле Epic Records.

На обложку Molly Hatchet помещена картина американского художника-фантаста Фрэнка Фразетты «The Death Dealer», написанная им в 1973 году. В дальнейшем, группа почти на каждую обложку помещала рисунок в стиле фэнтези (исключение составляют альбом No Guts…No Glory (1983) и концертный альбом Double Trouble Live (1985)). Также, Molly Hatchet стал первым в череде альбомов, на которые группа помещала по одной кавер-песне. Здесь, ею стала композиция The Allman Brothers Band «Dreams» получившая название «Dreams I’ll Never See» и сыгранная в более быстром ключе, чем оригинал.

Альбом посвящён памяти Ронни Ван Занта и Рокси Браун.

В 1979 году альбом достиг 64 места в американском чарте Billboard 200. Диск продан в количестве превышающем миллион копий, тем самым получив статус платинового.

Список композиций 
 «Bounty Hunter» (Дэнни Джо Браун, Баннер Томас, Дэйв Хлабек) — 2:58
 «Gator Country» (Томас, Хлабек, Стив Холланд) — 6:17
 «Big Apple» (Хлабек, Браун) — 3:01
 «The Creeper» (Брюс Крамп, Холланд, Браун) — 3:18
 «The Price You Pay» (Холланд, Браун) — 3:04
 «Dreams I’ll Never See» (Грегг Оллмен) — 7:06
 «I’ll Be Running» (Томас, Браун, Хлабек) — 3:00
 «Cheatin' Woman» (Холланд) — 4:36
 «Trust Your Old Friend» (Дуэйн Роланд, Крамп) — 3:55

Участники записи 
 Дэнни Джо Браун — вокал
 Дэйв Хлабек — гитара
 Стив Холланд — гитара
 Дуэйн Роланд — гитара
 Баннер Томас — бас-гитара
 Брюс Крамп — ударные

Дополнительно
 Тим Линдси — бас-гитара
 Томас Пауэлл — бас-гитара
 Том Верман — перкуссия, продюсер
 Джей Уиндинг — клавишные
 Ричард Шофф — инженер
 Майк Бериджер — ассистент инженера
 Пэт Армстронг — исполнительный продюсер
 Фрэнк Фразетта — обложка

Чарты 
Альбом — Billboard (США)

Примечания 

Дебютные альбомы 1978 года
Альбомы Molly Hatchet
Альбомы Epic Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний